

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Collector Swedish Open Women 2010